Hammaren kan syfta på:

Hammaren – ett ben i mellanörat
Hammaren av Göteborg – ett fartyg sänkt under Andra världskriget
Hammaren, Luleå kommun – ett bostadsområde i Södra Sunderbyn utanför Luleå
Hammaren, Ragunda kommun – en småort i Ragunda kommun
Hammaren, Halland – sjö i Hylte kommun och Halland 
Hammaren, Småland – sjö i Tingsryds kommun och Småland 
 Hammarens naturreservat – ett naturreservat i Norrtälje kommun

Se även
Hammare
Hammarn
Blåhammaren

Insjöar

Klevhammaren – sjö i Flens kommun och Södermanland 
Orrhammaren – sjö i Flens kommun och Södermanland 
Örhammaren – sjö i Flens kommun och Södermanland